Portsmouth je město v Anglii v hrabství Hampshire.

Portsmouth může rovněž odkazovat na:



Sídla

Kanada 
Portsmouth, Kingston, Ontario

Dominika 
Portsmouth (Dominika)

Spojené království
Portsmouth (West Yorkshire), sídlo v metropolitním hrabství West Yorkshire

Spojené státy 
Portsmouth (Iowa)
Portsmouth (New Hampshire)
Portsmouth Square, park v San Francisku

Lodě 
 USS Portsmouth (1798), čtyřiadvacetidělová loď

Sport 
Portsmouth F.C., anglický fotbalový klub

Jiné 
Portsmouth Naval Shipyard, námořní základna v Kittery ve státě Maine
Portsmouthská smlouva, mírová smlouva z roku 1905, která ukončila rusko-japonskou válku

Související články 
USS Portsmouth, seznam lodí amerického námořnictva